NDS est un sigle pouvant signifier :
 Nintendo DS ;
 NASA Docking System système d'amarrage entre vaisseaux spatiaux ;
 numéro de désignation secondaire, en télécommunications et sur autocommutateur (PABX), désigne le numéro de téléphone présenté à l'appelant, à l'inverse du numéro de désignation d'installation (NDI) qui est le numéro de téléphone du site ;
 Novell Directory Service, l'équivalent chez Novell de l'Active Directory de Microsoft (voir  NetIQ eDirectory);
 News Digital System est un système de chiffrement développé par la société du même nom ;
 Notre Dame de Sion, la congrégation religieuse catholique fondée en 1843 ;
 Code de langue correspondant au bas allemand.